Adrianus – posłaniec
 Adrianus – mieszkaniec Saint-Omer
 Matthaeus Adrianus – renesansowy hebraista

Zobacz też 
 
 Adrian
 Hadrian